Gaspare Tagliacozzi (1545-1599) – chirurgo italiano
 Nicola Tagliacozzi Canale (1691-1764) – architetto, ingegnere, incisore e scenografo italiano